Teemu Kohvakka (né le  à Säynätsalo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie 
Teemu Kohvakka est formé au JYP Jyväskylä. De 1990 à 1995, il partage son temps entre l'équipe junior et l'équipe première, celle-ci évoluant en , l'élite en Finlande. Au cours de la saison 1994-1995, il joue également pour le Hermes Kokkola de la , le second échelon national. Durant cette période, il fait partie des équipes nationales juniors finlandaises et dispute le Championnat d'Europe 1992 et le Championnat du monde 1994. En 1995, il rejoint le SaiPa en  et contribue à la montée du club. Il reste avec le club pour une saison supplémentaire en . En 1997, il s'attache au Diskos avec lequel il évolue pendant quatre ans en . En 2001, il part pour la France en signant avec les Séquanes de Besançon de la Division 1, le deuxième niveau du pays. Bien qu'éliminé en quarts de finale, Besançon profite de l'élargissement de l'élite nationale pour monter. Kohvakka est tout d'abord maintenu puis écarté de l'effectif avant d'être finalement réintégré. Il joue quelques parties avant de demander d'être relâché de son contrat. Il finit alors la saison avec les Stavanger Oilers de la , le second échelon norvégien. Premiers de la saison, les Oilers remportent le titre et montent en . Kohvakka reste trois nouvelles saisons avec le club et l'aide à atteindre sa première finale en 2006. Il signe ensuite  avec les Storhamar Dragons avec lesquels il gagne le titre de champion de Norvège. Suivant ce succès, il prend sa retraite.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991 || JYP Jyväskylä ||  || 26 || 4 || 15 || 19 || 10 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || JYP Jyväskylä || Jr. A SM-liiga || 34 || 10 || 9 || 19 || 24 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || JYP Jyväskylä || Jr. A SM-liiga || 33 || 11 || 29 || 40 || 48 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 15 || 0 || 1 || 1 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || JYP Jyväskylä || Jr. A SM-liiga || 16 || 4 || 16 || 20 || 14 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 1993-1994 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 36 || 3 || 2 || 5 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || JYP Jyväskylä || Jr. A SM-liiga || 4 || 2 || 5 || 7 || 2 || 3 || 2 || 1 || 2 || 0
|-
| 1994-1995 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 15 || 0 || 2 || 2 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || Hermes Kokkola || -divisionna || 27 || 7 || 6 || 13 || 12 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || SaiPa || -divisionna || 43 || 11 || 27 || 38 || 32 || 5 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 1995-1996 || SaiPa || Qualification || || || || || || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1996-1997 || SaiPa || SM-liiga || 50 || 3 || 3 || 6 || 10 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Diskos || -divisionna || 39 || 2 || 5 || 7 || 14 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1998-1999 || Diskos || -divisionna || 48 || 13 || 25 || 38 || 50 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 1999-2000 || Diskos || -divisionna || 47 || 17 || 24 || 41 || 32 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 1999-2000 || Diskos || Qualification || || || || || || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2000-2001 || Diskos || Mestis || 42 || 17 || 24 || 41 || 32 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2001-2002 || Séquanes de Besançon || Division 1 || || 22 || 19 || 41 || || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Séquanes de Besançon || Super 16 || 6 || 1 || 4 || 5 || 8 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Stavanger Oilers || 1. divisjon || 24 || 8 || 14 || 22 || || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Stavanger Oilers || Eliteserien || 41 || 18 || 27 || 45 || 80 || 7 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
| 2004-2005 || Stavanger Oilers || Eliteserien || 42 || 18 || 24 || 42 || 30 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2005-2006 || Stavanger Oilers || Eliteserien || 41 || 14 || 14 || 28 || 48 || 16 || 3 || 5 || 8 || 2
|-
| 2006-2007 || Storhamar Dragons || Eliteserien || 36 || 9 || 31 || 40 || 32 || 17 || 9 || 6 || 15 || 37
|-
| 2007-2008 || Storhamar Dragons || Eliteserien || 42 || 8 || 13 || 21 || 76 || 15 || 1 || 2 || 3 || 8

Au niveau international 

| 1992 || Finlande || Championnat d'Europe junior || 6 || 4 || 3 || 7 || 8 || Quatrième
|-
| 1994 || Finlande || Championnat du monde junior || 7 || 1 || 2 || 3 || 12 || Quatrième

Titres et honneurs personnels 
 2002-2003 : champion de  avec les Stavanger Oilers.
 2007-2008 : champion d' avec les Storhamar Dragons.

Références 

Naissance en janvier 1974
Naissance à Säynätsalo (Jyväskylä)
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Besançon Hockey Club
Joueur des Stavanger Oilers
Attaquant de hockey sur glace